Панинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России

Вологодская область
 Панинское сельское поселение — входит в Белозерский район

Ивановская область
 Панинское сельское поселение — входит в Ивановской области

Липецкая область
 Панинское сельское поселение — входит в Добровский район

Рязанская область 
 Панинское сельское поселение — входит в Спасский район
 Панинское сельское поселение — упразднённое сельское поселение, входило в Старожиловский район